Аннесі́ (, , ) — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, адміністративний центр департаменту Верхня Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 440 км на південний схід від Парижа, 105 км на схід від Ліона, 35 км на південь від Женеви. Аннесі розташоване на північному узбережжі озера Аннесі (Lac d'Annecy)

Адміністративний поділ 
До складу Аннесі входять 13 муніципальних округ. Місто є столицею трьох кантонів.

Культура 
Починаючи з 1960 року, в Аннесі проходить Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів.

 Список муніципалітетів департаменту Верхня Савоя

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 25069 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 49107,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

1 січня 2017 року до Аннесі приєднали колишні муніципалітети Аннесі-ле-В'є, Кран-Жевріє, Мейте, Пренжі і Сейно.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Люди 
 Обреїмов Іван Васильович (1894–1981) — російський фізик, академік АН СРСР (1958).
 Жанні Лонго — велосипедистка.
 Сесіль Фогт — французька вчена-невролог.

Галерея зображень

Див. також 
 Арпітанська мова
 Савойська династія
 Сардинське королівство

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт міста Аннесі     
 Вид на озеро Аннесі з супутника 
 Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів в Аннесі 
 [ Розташування муніципалітету Аннесі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Верхня Савоя

Курорти Франції
Гірськолижні курорти Франції